Любанський Броніслав Йосипович (1905—1967) — генерал-майор Радянської Армії, бригадний генерал Війська Польського, учасник німецько-радянської війни.
 Влодзімеж Любанський (* 1947) — польський футболіст, що грав на позиції нападника. Олімпійський чемпіон. 89-е місце у рейтингу IFFHS «Найкращі футболісти Європи XX сторіччя».

Любанський район — адміністративна одиниця Мінської області.

Любанський повіт — один з 26 земських повітів Нижньосілезького воєводства.
 Генрикув-Любанський — село у гміні Любань Любанського повіту Нижньосілезького воєводства.
польські прізвища